Оплеуха:
 Оплеуха — пощёчина.
 Оплеуха — ловушка для медведей.
 Оплеуха — круглая шапка с длинными висячими ушами (с.-рус.).